Gache oder Gâche bezeichnet:

 eine kulinarische Spezialität aus dem französischen Département Vendée, siehe Gâche

Gache ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Gache (* 1941), französischer Autorennfahrer
 Philippe Gache (* 1962), französischer Automobilrennfahrer